Сью́зан Маки́ннис (; ) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 : бронза ().
 : серебро (2002), бронза (2000).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады